

Єнковиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Єнковиці — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства